Список субъектов Российской Федерации, отсортированных по их площади.

Примечания

Ссылки 
 Данные Федеральной службы геодезии и картографии России по состоянию на 01.01.1986 г. 

Списки субъектов Российской Федерации